Con il nome Giovanna di Navarra sono conosciuti vari personaggi.
Giovanna d'Évreux (1326-1387) – figlia di Filippo III di Navarra e suora
Giovanna di Navarra (1339-1403) – figlia di Filippo III di Navarra e viscontessa di Rohan
Giovanna di Navarra (1370-1437) – figlia di Carlo II di Navarra e moglie di Giovanni V di Bretagna e di Enrico IV d'Inghilterra
Giovanna di Navarra – figlia di Carlo III di Navarra, contessa consorte di Foix